Ženská dvouhra Malaysian Open 2017 probíhala na přelomu února a března 2017. Do singlové soutěže kualalumpurského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ukrajinská turnajová jednička Elina Svitolinová, která odstoupila před druhým kolem pro poranění levé dolní končetiny.

Vítězkou se stala 20letá australská kvalifikantka Ashleigh Bartyová, jež ve finále zdolala 22letou japonskou hráčku Nao Hibinovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo první singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk jí zajistil v následném vydání žebříčku WTA debutový posun do elitní světové stovky.

Bartyová získala na turnaji „double“, když triumfovala i v deblové soutěži.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Malaysian Open
WTA Tour 2017
Sport v Malajsii v roce 2017